ВИА «Волга-Волга» — российская музыкальная группа из Казани, основанная в 1997 году. Точнее, группа была создана в 1991 году и называлась «Н.З.». Однако летоисчисление решено вести с 1997 года - года выпуска первого альбома группы. Сами музыканты описывают свой стиль как «ска-фолк-рок-бардак», приправляя его лёгким городским романсом.

История

1991 - 2000 годы 
Коллектив «Н. З.» («Нейтральная Зона») был образован в 1991 году на базе казанской средней школы №89. У истоков создания группы стояли Антон Салакаев и Александр Макаров. В 1997 году музыканты записывают свой первый студийный альбом «Оркестр колес». Чуть позднее к основному составу группы «Нейтральная зона» (Антон Салакаев, Александр Макаров, Александр Сухарев) присоединились Эдуард Фазульянов, гитарист группы «КуКуКиКиЛАЙ», на тот момент прекратившей свое существование, а спустя ещё некоторое время и саксофонист того же ансамбля Роман Кузнецов. В обновлённом составе группа продолжила выступать под названием «Н. З.». Зимой 2000-го года группа изменила своё название на ВИА «Волга-Волга» 

Коллектив становился победителем и дипломантом всевозможных рок-фестивалей: «Автоград» (Тольятти), «Живая волна» (Набережные Челны), «Свежий Ветер» (Уфа), «Teen Star», «Равноденствие», «Укол» (Поволжье) и др.
«Волга-Волга» — это старый отечественный фильм, и то разудалое состояние фильма, его веселое настроение в какой-то степени передалось нам. Тем более, на тот момент мы уже начали делать кавер-версии, и одни из первых каверов были на песни из советских фильмов. — Антон Салакаев

2000 — 2010 годы 

Песня «Лютая» вошла в саундтрек к фильму Алексея Балабанова «Война» (2002).

5 декабря 2003 года группа выступила в совместном концерте с Гариком Сукачёвым и группой Billy’s Band в ДК Горбунова. Концерт был посвящён юбилею Сукачёва.

В 2003 группа приняла участие в записи трибьюта Бориса Гребенщикова.

В 2004 году группа записала саундтрек к сериалу «Дальнобойщики 2», в который вошло четыре песни. Кроме этого в серии «Туман» музыканты попробовали себя в качестве актёров.

В 2004 году группа приняла участие в съёмках новогодней телевизионной программы «Шире круг» телеканала ТВЦ.

В 2005 выпущен трибьют Майка Науменко «Уездный город N 20 лет спустя», где музыканты представляют свою версию песни «Blues de Moscou»

В 2005 году клипы «Татарская» и «Ира» попадают в ротацию общероссийского (на тот момент) телеканала «О2ТВ».

2010 — 2020 годы 

С 2012 года ансамбль ежегодно выступает с концертами на Международном фестивале команд КВН КиВиН в Сочи.

В 2013 году группа была приглашена открыть фестиваль «Ээх, разгуляй!», ежегодно проводимым радио «Шансон», в СК «Олимпийский» (Москва) и СК «Юбилейный» (Санкт-Петербург).

В 2014 году группа участвовала в создании саундтрека к фильму «Кавказская пленница-2»

С июня 2016 года в Казани проводится одноимённый ежегодный музыкальный фестиваль «Волга-Волга», идеологом которого стал Антон Салакаев.

В 2017 году ВИА «Волга-Волга» отметил своё 20-тилетие грандиозным туром по городам России. В числе тридцати городов были Санкт-Петербург (клуб «MOD») и Москва (клуб «16 тонн»)
В числе городов, где за 20 лет существования выступал коллектив также значатся Самара, Ижевск, Киров, Пермь, Ульяновск, Саратов, Волгоград, Астрахань, Нижний Новгород, Норильск и др. 

В 2018 киношкола Фёдора Бондарчука выпустила короткометражный фильм «Твою мать» по сценарию Марины Воевода молодого режиссёра Виктории Рунцовой, в котором прозвучала песня «Ира» 

В 2019 коллектив трижды участвовал в сьёмках программы «Квартирник НТВ у Маргулиса», в том числе и на «Новогоднем Квартирнике НТВ у Маргулиса». 

26 августа 2019 года в рамках культурной программы 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, проходившего в Казани, состоялся концерт ВИА «Волга-Волга», а в сентябре группа вновь была приглашена на «Ээх, разгуляй!» с песней Михаила Гуцериева «Поручни любви» 

В 2019 году группа приняла участие в финальной игре «КВН» на Первом канале в составе команды «Сборная Снежногорска».

Также в 2019 выходят трибьюты, посвященные 95-летию Булата Окуджавы и 85-летию Юрия Визбора с участием группы.

В конце 2019 года группа открыла в Казани собственную звукозаписывающую студию - продюсерский центр.

В 2020 году ВИА «Волга-Волга» стал обладателем премии «Шансон года».

В 2020 году композиция "Ира" была использована во 2-м сезоне сериала "Дылды"

Песни группы находятся в ротации на радио «Шансон», «Наше радио», «Радио Дача», «Милицейская волна» и др.

Коллектив становился участником фестивалей «Нашествие», «Улетай», «Чернозем» «Доброфест», «Сотворение Мира», «Рок-лайн», «Автоград», а также крупных международных спортивных чемпионатов: ЧМ по футболу, ЧМ по водным видам спорта, ЧМ по биатлону, Всемирной летней Универсиады 2013 и др.

В год ВИА «Волга-Волга» дает более 150 концертов в городах России. Также коллектив не раз выступал в Хорватии, Австрии, Турции, Казахстане, Беларуси, Эстонии, Латвии, Армении, на Сицилии, Кипре.

В 2022 году группа масштабно отметила свое 25-летие. Музыканты дали большой концертный тур по городам, записали синглы, начали работу над новым авторским альбомом, приняли участие в российских фестивалях.

Состав 
 Антон Салакаев — вокал, баян, песни
 Сергей Татарский — вокал, гитара, песни
 Артём Шутов — труба
 Сергей Черепенин — тромбон
 Юрий Ожегин - саксофон, кларнет
 Тимур Айбетов — бас-гитара
 Александр Аблаев — барабаны
 Эдуард Нурмеев — звук на концертах
 Александр Сухарев — звук в студии, перкуссия

Дискография 
 1997 — Оркестр Колёс («Н.З.»)
 2000 — Дудки-Выдумки («Н.З.»)
 2002 — Бродяги
 2003 — Песня.Ры (кавер)
 2003 — Яйцебород
 2004 — 21 хорошая песня для детей и взрослых (сплит с группой «Мамульки Bend»)
 2005 — Чак-чак
 2008 — PESNYA.RЫ (кавер)
 2009 —  И даже любовь...
 2012 — Волгонавты (кавер)
 2013 — 7 гномов
 2015 — #Гениальноипросто (кавер)
 2017 — Волгонавты 2.0 (кавер)
 2018 — Суши за репост
 2020 — Гуси-Лебеди (The Best)
 2022 - Cингл «Журавлики»
 2022 - На одной волне (live)

Клипы 
 Ира (анимация)
 Лютая
 Залетела
 Рингтон (анимация)
 Поручни любви
 С тобой
 Кибитка (совместно с коллективами Лампасы и ЯйцЫ Fаберже)
 Русский хит
 Спи, Фидель
 Чёрный ворон
 Татарская (анимация)
 За всё хорошее
 Девчачий танец
 Журавлики
 Американ бой (кавер)
 Вот и лето прошло (кавер)
 Земля в иллюминаторе (кавер)
 Знаешь ли ты (кавер)
 Тополиный пух (кавер)
 Белые розы (кавер)
 Седая ночь (кавер)
 Пароход (кавер)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
Большое интервью Антона Салакаева для АО "ТатМедиа"
Большое интервью Антона Салакаева Динаре Прокопьевой

Музыкальные коллективы Казани
Рок-группы России